Talassaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Talassaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,79, long 25,45),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 62,00, long 22,80),  (0 ha)
 Saarijärvi (sjö i Pertunmaa, Södra Savolax),  (1 km²)
 Talassaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 26,75), 
 Talassaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,84, long 26,26),  (3 ha)
 Talassaari och Kalkkisaari,  (33 ha)
 Talassaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,24, long 28,24),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,62, long 28,42),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (2 ha)
 Talassaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,43, long 27,56),  (3 ha)
 Talassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,08, long 31,01), 
 Talassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,09, long 31,18),  (0 ha)
 Talassaari (ö i Kajanaland, Kajana),  (5 ha)
 Talassaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,16, long 23,68),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,20, long 23,97),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,93, long 23,24),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Mellersta Österbotten, Kaustby), 
 Talassaari (ö i Karstula, Vahvanen),  (5 ha)
 Talassaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,10, long 24,38),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,77, long 24,91),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,70, long 27,49),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,25, long 26,69),  (2 ha)
 Talassaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,53, long 26,65),  (2 ha)
 Talassaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,76, long 28,73),  (2 ha)
 Talassaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,93, long 29,01),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 60,97, long 25,80),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,97, long 28,14),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,16, long 28,27),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,86, long 26,30),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,66, long 26,78),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,30, long 28,68),  (3 ha)
 Talassaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,12, long 25,52),  (1 ha)
 Talassaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,05, long 28,65),  (2 ha)
 Talassaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,36, long 26,97),  (0 ha)